Бра́йан Уи́лсон О́лдисс (;  — ) — английский писатель, получивший всемирную известность благодаря своим произведениям в жанре научной фантастики, в частности, трилогии «Гелликония» (1982—1985), а также НФ-критике. Лауреат двух наиболее значимых литературных премий в области фантастики — Хьюго (1962) за сборник рассказов Hothouse и Небьюла (1965) за повесть The Saliva Tree («Слюнное дерево»), написанную к столетию со дня рождения Герберта Уэллса. Офицер ордена Британской империи.

Биография 
Брайан Олдисс родился 18 августа 1925 года в Ист-Дерэме (графство Норфолк, Англия). Его отец управлял магазином мануфактурных товаров, открытый его дедом, и вся семья жила над магазином. В 1943 году он вступил в армию, служил в войсках связи в Бирме и Индонезии.

После Второй мировой войны он работал продавцом книг в Оксфорде. Кроме научно-фантастических рассказов для различных журналов, он написал ряд коротких пьес для журнала книготорговцев о жизни в вымышленном книжном магазине, и они привлекли внимание Чарльза Монтейта, редактора британского издательства Faber and Faber. В результате этого первой опубликованной отдельно книгой Олдисса стала «The Brightfount Diaries» — роман в виде дневника о жизни продавца-консультанта в книжном магазине.

В 1955 году газета The Observer проводила конкурс рассказов, действие в которых происходит в 2500 году, и Олдисс победил с рассказом «Никогда в жизни» (). «The Brightfount Diaries» имел небольшой успех, и издательство Faber заинтересовалось в публикации других работ Олдисса, благодаря чему в 1957 году был опубликован его научно-фантастический сборник «Space, Time and Nathaniel». К этому времени его доходы от писательской деятельности сравнялись с зарплатой в книжном магазине, поэтому Олдисс принял решение стать профессиональным писателем.

В 1960 году Олдисс был избран президентом Британской ассоциации научной фантастики, в 1968 году — признан лучшим писателем-фантастом Великобритании, а в 1969 году получил австралийскую  как самый популярный современный автор научной фантастики в мире. В 2000 году организация американских писателей-фантастов избрала Олдисса Грандмастером. В 2005 королева Елизавета II даровала писателю звание Офицера Британской империи за «служение литературе».

В 2001 году по мотивам рассказа Брайана Олдиса «Суперигрушек хватает на всё лето» (Super-Toys Last All Summer Long) снят фильм «Искусственный разум» (режиссёр — Стивен Спилберг).

Олдис скончался 19 августа 2017, день спустя своего 92-летия.

Библиография 

 1958 Без остановки / Non-Stop (Другие названия Звёздный корабль/Starship, Без остановки, Замкнутый мир)
 1958 Экватор / Equator [= Vanguard From Alpha]
 1960 Галактики как песчинки (анг. Like Grains of Sand) русский перевод Валерий Лапин КИЦ "Сварог", 1992
 1960 Переводчик / The Interpreter [= Bow Down to Nul, X for Exploitation]
 1961 The Male Response
 1961 The Primal Urge
 1962 Теплица / Hothouse [= Долгие сумерки Земли, Перед закатом Земли, Мир-оранжерея / The Long Afternoon of Earth]
 1964 Седая Борода / Greybeard
 1964 Градгродд / The Dark Light Years [= На белой полосе]
 1965 Всё созданное Землёй / Earthworks
 1967 Сад времени / Cryptozoic! [= An Age]
 1968 Доклад о Вероятности Эй / Report on Probability A [= Доклад о вероятности А]
 1969 Босиком в голове / Barefoot in the Head
 1970 The Hand-Reared Boy
 1971 A Soldier Erect
 1973 Освобожденный Франкенштейн / Frankenstein Unbound
 1974 The Eighty Minute Hour
 1976 Малайсийский гобелен / The Malacia Tapestry
 1977 Brothers of the Head
 1978 A Rude Awakening
 1980 Life in the West
 1980 Moreau’s Other Island [= An Island Called Moreau]
 1982 Весна Гелликонии / Helliconia Spring [= Битва за Геликонию]
 1983 Лето Гелликонии / Helliconia Summer
 1985 Зима Гелликонии / Helliconia Winter
 1987 The Year before Yesterday
 1988 Forgotten Life
 1991 Dracula Unbound
 1993 Remembrance Day
 1994 Somewhere East of Life [= Somewhere East of Life: Another European Fantasia]
 1999 White Mars [= White Mars: or, The Mind Set Free] (соавтор Роджер Пенроуз)
 2002 Сверхдержава / Super-State
 2002 The Cretan Teat
 2004 Оксфордские страсти / Affairs At Hampden Ferrers
 2005 Jocasta
 2005 Sanity and the Lady
 2007 HARM
 2009 Walcot

Примечания

Ссылки 

 
 
 Брайан Олдисс. Весна Гелликонии. Перевод — О. Колесников 
 Брайан Олдисс. Лето Гелликонии. Перевод — Б. Кадников, О. Колесников 

 
Лауреаты премии «Хьюго»
Лауреаты премии «Небьюла»
Английские писатели
Писатели-фантасты Великобритании
Критики научной фантастики
Родившиеся в Норфолке
Лауреаты премии ESFS
Лауреаты мемориальной премии Джона В. Кэмпбелла
Члены Зала славы научной фантастики и фэнтези